

Persone 
 Clifford McEwen (1896-1967) – aviatore canadese
 Dawn McEwen (1980) – giocatrice di curling canadese
 James McEwen (1872-1942) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 John McEwen (1900-1980) – politico e primo ministro australiano
 Robbie McEwen, propr. Robert McEwen (1972) – ex ciclista su strada australiano

Altro
 7750 McEwen – asteroide della fascia principale
 McEwen – comune degli Stati Uniti d'America, stato del Tennessee